Долги — множ. число сущ. долг
 Долги — деревня в Красногородском районе Псковской области, Партизанская волость